Unleashed:

 Unleashed — шведская дэт-метал-группа.
 Unleashed — третий студийный альбом американского рэпера Bow Wow.
 Unleashed — седьмой студийный альбом американского кантри-музыканта Тоби Кита.